Geografia
 Bruguers (Gavà), llogaret del municipi de Gavà (Baix Llobregat), on està situada l'ermita de Bruguers
 Bruguers (Maià de Montcal), nucli de població del municipi garrotxí de Maià de Montcal
 Els Bruguers, petit nucli urbanitzat del municipi de Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental
 Ermita
 Ermita de Bruguers, obra romànica del s. XIII situada a Gavà; on es venera la Mare de Déu de Bruguers
 Advocació mariana
 Mare de Déu de Bruguers, advocació mariana que es venera a la seva ermita de Gavà
 Nom propi
 Bruguers (nom), el nom propi femení de Bruguers com a advocació mariana, usat sobretot a Gavà